Tempa Justine Fouti N'Da (Benin, 1983. január 1.– ) benini női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
A FBF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Premier League asszisztense. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró.

A Benini labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság), valamint klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

A 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Therese Sagno partbírójaként alkalmazta.

Források 

Benini labdarúgó-játékvezetők
1983-ban született személyek
Élő személyek